VME ist die Abkürzung für:
 das Unternehmen Einrichtungspartnerring VME
 das Unternehmen Voices Music & Entertainment AS
 das Unternehmen VME Industries
 das elektronische Bussystem VMEbus
 die Arbeitgeberorganisation Verband der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg e. V.
 die , auch , ein Betriebsmodus von Prozessoren der x86-Architektur

VME